DCD, Dcd eller dcd kan avse:

 Development Coordination Disorder (DCD) - en funktionsnedsättning som innebär att ha svårt att koordinera sina muskelrörelser, se dyspraxi
 Donation-after-circulatory-death (DCD) - icke hjärtlevande donation, se Donator (icke hjärtlevande)